Михаил Демидов:
 Демидов, Михаил Афанасьевич (1885—1929) — русский художник (учителя — Константин Коровин, Аполлинарий Васнецов, Валентин Серов).
 Демидов, Михаил Васильевич (род. 1952) — народный депутат СССР .
 Демидов, Михаил Денисович (1842—1898) — русский государственный деятель, тайный советник.